Милинд Соман ( , род. 4 ноября 1965, Глазго, Шотландия) — индийский актёр, продюсер и фитнес-промоутер.

Биография 
Милинд родился 4 ноября 1965 года в городе Глазго в семье маратхи. Его семья переехала в небольшой городок недалеко от Лондона, где он жил до семи лет, а потом — обратно в Индию и поселилась в районе Дадар города Мумбаи. Его отец Прабхакар был учёным-ядерщиком , а мать Уша — биохимиком, преподававшим в . У Милинда есть две старшие сестры Нетра и Медха и младшая Анупама. Его бабушки и дедушки по обеим линиям доктора наук. Милинд учился в средней школе имени доктора Антонио Да Сильва. Позже получил диплом электронной инженерии в Политехническом университете имени М. Х. Сабу Сиддика. До начала карьеры в кино он был пловцом национального уровня и открыл способности модели.

Хотя у Сомана есть инженерный диплом, но не видит себя — зарабатывающим таким образом. Поэтому в 1988 году он начал карьеру в качестве модели. Также он участвовал в клипе певицы  «Made in India». В середине 1990-х годов, после некоторого времени работы моделью, он сыграл главную роль в индийском научно-фантастическом сериале . Затем, начиная с 2000 года, он сосредоточился на фильмах. Он также снялся в нескольких фильмах и сериалах на английском и других иностранных языках, включая «Долину цветов». В фильме шведского производства «Арн: Рыцарь-тамплиер» он сыграл Салах ад-Дина, почитаемого курдского лидера арабов и мусульман XII века.

В 2010 году, он принял участие в популярной телепередаче  и занял четвёртое место.

Личная жизнь 
Состоял в отношениях с моделью , позже они расстались.

В июле 2006 года Соман женился на актрисе китайского происхождения Милен Жампаной в туристическом месте на Гоа. В 2009 году они развелись.

22 апреля 2018 года актёр женился на Анките Конвар из штата Ассам, с которой встречался около года. Свадебная церемония прошла по традициям ассамских индуистов.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Фотомодели Индии
Спортсмены Индии
Родившиеся в Глазго